Merindòu (en francès Mérindol) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

S'hi troba el «Mas dels Malan», del qual la família de Daniel Malan, primer ministre de Sud-àfrica era originària.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Ötisheim

Referències 

Municipis de la Valclusa